Nisis Ayios Ioannis kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisís Áyios Ioánnis (ö i Grekland, Grekiska fastlandet), Fokis, 
 Nisís Áyios Ioánnis (ö i Grekland, Sydegeiska öarna), 

Robotskapade Greklandförgreningar